Острая могила — возвышенность местного значения и мемориал в Луганске, посвящённый тяжёлым боям во время Гражданской войны (1919 г.) и боевым действиям в Великой Отечественной войне.

Во время Гражданской войны (конец апреля 1919 года), во время тяжелых боёв против войск генерала Деникина, луганчане стояли живой цепью от патронного завода до Острой могилы передавая патроны из рук в руки. За этот подвиг в советские времена Луганск был награждён орденом.

В 1942 году, во время Великой Отечественной войны высота Острая Могила немецкими войсками была превращёна в мощный укреплённый узел. В январе 1943 года в районе высоты развернулись ожесточённые бои; после освобождения Луганска (тогда носил название Ворошиловград) высота стала местом захоронения погибших участников освобождения города из личного состава 59-й гвардейской, 78-й и 279-й стрелковых дивизий 18 стрелкового корпуса.   

В 1945 году на месте братской могилы был сооружён памятник, проект которого был подготовлен скульптором В. И. Мухиным. В 1946 году на вершине холма прошли работы по восстановлению уничтоженного гитлеровцами монумента героям обороны Луганска 1919 года. 

В 1965 году был открыт мемориал освободителям Луганска в виде скульптурной группы «Знамя не умирает» архитектора Н. Л. Бунина, скульпторов В. Х. Федченко и Г. Г. Смешного.

Примечания

Галерея 

Памятники Луганска
Памятники Великой Отечественной войны на Украине
История Луганска